Голограмма — объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности. 

Голограмму можно получить методами интерференции на достаточно глубоких фоточувствительных материалах, или другими методами, формирующими на поверхности материала микрорельеф, например, литьём или штамповкой.

См. также 

 Видеоголограмма
 Голография
 Тактильная голограмма

Примечания 

Физика